

Codici 
 tuu – codice ISO 639-3 della lingua tututni

Musica 
 Tuu  – gruppo musicale ambient britannico

Altro 
 Lingue tuu  – sottogruppo delle lingue khoisan